Північно-Західна провінція — назва адміністративно-територіальних одиниць ряду держав:

 Північно-Західна провінція — провінція Замбії;
 Північно-Західна провінція — провінція Камеруна;
 Північно-Західна провінція — провінція Шрі-Ланки;
 Північно-Західна провінція — провінція ПАР;
 Північно-Західна прикордонна провінція — провінція Хайбер-Пахтунхва Пакистану до квітня 2010 року.